Дубра́він () — слов'янське прізвище. Жіноча форма — Дубравіна.

Відомі носії 

 Дубравін Андрій Варламович (1874—1954) — український актор, режисер, художник, театральний критик.
 Дубравін Валентин Володимирович (1933—1995) — український фольклорист, етномузикознавець, педагог, композитор, кандидат мистецтвознавства, член Спілки композиторів України.